La Petite Chocolatière, pièce de théâtre de Paul Gavault
 La Petite Chocolatière, film français d'André Liabel (1913)
 La Petite Chocolatière (titre original : The Richest Girl), film américain d'Albert Capellani (1918)
 La Petite Chocolatière, film français de René Hervil (1927)
 La Petite Chocolatière, film français de Marc Allégret (1932)
 La Petite Chocolatière, film français d'André Berthomieu (1950)